Пежма — село в Вельском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Пежемское».

География 
Село расположено в 23 км на юго-запад от Вельска, на левом берегу реки Пежма (приток Ваги).

Население

Инфраструктура 
Предприятия, расположенные на территории поселения(со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2014 года:
 ООО «Пежма» (64);
 ООО «КаТоД» (6).

В селе расположена электрическая подстанция производственного отделения «Вельские электрические сети» ПС 35/10 № 216 Пежма, питающая все населённые пункты муниципального образования «Пежемское». Введена в эксплуатацию в 1976 году, оснащена двумя трансформаторами 1,6 МВА.

Достопримечательности 

В селе находится Храм Богоявления Господня (1806 года постройки) — кирпичная церковь с декором в стиле классицизма, с запада к основному четверику примыкают обширная трапезная и колокольня 1897—1904 годов постройки. В 1933 году была закрыта и использовалась в хозяйственных целях. В 1990-е годы закрылся склад совхоза, располагавшийся в церкви и сделан проект её реставрации. 30 июня 2009 года начались работы по ремонту церкви, продолжающиеся по текущий период.
	
Церковь Флора и Лавра — Деревянная, обшитая тёсом, церковь 1754 года постройки. Стояла к югу от Богоявленской церкви. В 1936 году закрыта и передана сельсовету под клуб, а впоследствии как общежитие для студенческих отрядов. Полностью сгорела в 1986 году.

Примечания

Ссылки 
 Вельский район: Подчинённые пункты Пежемского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах

Карты 
 Топографическая карта P-37-119,120. Пежма
 Пежма на карте Wikimapia

Населённые пункты Вельского района
Населённые пункты Пежемского сельского поселения